Bitwa o Jaffnę miała miejsce w roku 1619 w trakcie walk portugalsko-syngaleskich.

Początki portugalskiej ekspansji na Sri Lance datuje się na rok 1505. Dla Portugalczyków wyspa była ważnym punktem przeładunkowym będącym doskonałym połączeniem z południowymi Indiami. Z czasem, wielu zamieszkujących ten rejon władców syngaleskich zawiązywało sojusze z Portugalczykami, widząc w nich oparcie dla swojej walki o niezależność wyspy. Po wielu latach w poprawnych relacjach łączących obie strony nastąpił przełom. 

W roku 1617 zasiadający na tronie Królestwa Jaffny uzurpator Cankili II zwrócił się przeciwko władzy portugalskiej na wyspie. Przeciwko portugalskim okrętom Cinkili wysyłał korsarzy z Malabarów, którzy uprzykrzali życie Europejczykom. W roku 1619 Portugalczycy podjęli dwie ekspedycje zbrojne. Pierwsza - morska skierowana przeciwko korsarzom oraz druga dowodzona przez Phillippe de Oliveirę w sile 5000 ludzi której celem były wojska Cinkili II. Obie ekspedycje zakończyły się sukcesem. Cinkili został pojmany i odtransportowany do miasta Goa, gdzie został stracony. Upadek Królestwa Jaffny oznaczał utratę niezależności wyspy. Próby odzyskania Jaffny przez Migapulle Arachchi w latach 1620-1621 zakończyły się niepowodzeniem. W roku 1658 wyspę zajęli Holendrzy, którzy pozostali na niej do roku 1796, do momentu przejęcia władzy przez Brytyjczyków.

Bibliografia 
 K. M. de Silva: A History of Sri Lanka. Colombo: Vijitha Yapa 2005, 
 Tikiri Abeysinghe: Jaffna under the Portuguese. Colombo: Stamford Lake 2005, 
 K Kunarasa: The Jaffna Dynasty. Johor Bahru: Dynasty of Jaffna King’s Historical Society 2003, 
 Swamy Gnanaprakasar: A Critical History of Jaffna. New Delhi: Asian Educational Services 2003, 
 Vasantha Nadarajan: History of Ceylon Tamils. Toronto: Vasantham 1999
 H. W. Coddrington: Short History of Ceylon. New Delhi: AES 1994, 

Bitwy w historii Portugalii
Historia Sri Lanki
Dżafna